FGHR steht für:
 Fund for Global Human Rights, Stiftung in Washington D.C.
fgHR steht für
 Fachgebundene Hochschulreife, Bildungsabschluss
Abkürzung